Сесна́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70484.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Безансона, в 33 км к востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 159 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 97 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 70 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 63,1 %). Из 70 активных жителей работали 65 человек (35 мужчин и 30 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона